Рустем Якубович Меметов (; ) — советский и белорусский архитектор.

Биография 
Рустем Меметов родился 20 апреля 1937 года в городе Симферополе. В 1961 году окончил Ташкентский политехнический институт. В 1961—1970 годах работает архитектором, руководителем группы архитекторов проектного института «Ташпроект» в Ташкенте. В 1970—1977 годах — руководитель коллектива архитекторов проектного института «Минскпроект». В 1977—1997 годах — главный архитектор проекта института «Белгоспроект».

Член Союза архитекторов СССР с 1965 года. Проживал в Минске. Умер 21 мая 2021 в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

Семья 
Был женат на Розе Тагировне Меметовой.

Творчество 
Основные проекты (в авторском коллективе):

 микрорайон Г-12 микрорайона Чиланзар (1964—1966);
 комплекс предприятий общественного питания «Зераушан» в Ташкенте (1968—1972);
 вычислительный центр Белорусской республиканской конторы Госбанка по улице Кальварийской (1975—1978);
 лабораторно-технический корпус Института атомной энергетики АН БССР в поселке Сосны (1979—1982),
 Школа милиции на улице Карла Либкнехта;
 административное здание МГБ БССР на улице Казинца.

Награды 
Первая премия Всесоюзного конкурса за эскизный проект центра Ташкента (в авторском коллективе).

Литература 
 Меметов Рустем Якубович // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Архитекторы Беларуси. / Редакционный совет: И. В. Чекалов (пред.) и др. Минск: Энциклопедикс, 2014. −140 с. .
 Меметов Рустем Якубович // Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справочник / Союз архитекторов БССР; Сост. В. И. Аникин и др.. — Мн.: Беларусь, 1991. — 262 с. — .